Малинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Малинская волость (Дубенский уезд) — в составе Волынской губернии
 Малинская волость (Радомысльский уезд) — в составе Киевской губернии
 Малинская волость (Коломенский уезд) — в составе Московской губернии